Ognjište je bilo ime za nekoliko hrvatskih tiskovina:
Ognjište (Karlovac-Zagreb), hrvatski književni ljetopis koji je imao sjedište u Karlovcu i Zagrebu, urednika Zlatka Tomičića, izlazio je od 1990. – 1999. 
Ognjište, tromjesečni list Hrvatske katoličke misije iz Aachena, urednika Franje Trogrlića, izlazio je od 1980. do 1994.
Ognjište, glasilo Hrvatskog radničkog centra (demokratske ljevice) iz Malmöa, urednika Franje Brkića, dvomjesečnik, izlazio je od 1971. do 1974.
Ognjište (Buenos Aires)/El Hogar: glas Hrvata katolika u Argentini, vjersko-kulturni-socialni mjesečnik iz Buenos Airesa, urednika Lina Pedišića, izlazio je od 1968. do 1975.